Edward Edwards peut désigner :
 Edward Edwards (1738-1806), un peintre et graveur anglais
 Edward Edwards (1742-1815), un amiral anglais de la Royal Navy
 Edward Edwards (1803-1879), un zoologiste gallois
 Edward Edwards (1812-1886), un bibliothécaire anglais
 Edward Wayne Edwards (1933-2011), un tueur en série américain